Дискография американской рок-группы Fall Out Boy включает в себя 6 студийных альбомов, 6 мини-альбомов, 2 концертных альбома, 1 ремиксовый альбом, 1 микстейп, 2 сборника лучших хитов, 26 синглов и 37 музыкальных видеоклипов.

Группа была основана в 2001 году в городе Уилметт (штат Иллинойс) двумя друзьями Питом Вентцем и Джо Троманом, игравшими на тот момент в местных чикагских хардкор-панк- и метал-группах. Позже в качестве вокалиста в группу был привлечён Патрик Стамп. Fall Out Boy дебютировали сплит-альбомом Project Rocket / Fall Out Boy (2002) и мини-альбомов Fall Out Boy’s Evening Out with Your Girlfriend (2003), выпущенными на лейбле Uprising Records. После релиза последнего к группе присоединился барабанщик Энди Хёрли, а Патрик Стамп взял гитару, образовав текущий состав группы.

После подписания контракта с инди-лейблом Fueled by Ramen Fall Out Boy выпустили свой первый полноформатный студийный альбом Take This to Your Grave (2003). После выхода альбома группа подписала контракт с крупным лейблом Island Records.

Их второй студийный альбом From Under the Cork Tree (2005) получил большой коммерческий успех, достигнув 9-ой строчки в чарте Billboard 200, и был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA) как дважды платиновый. Популярность альбома способствовала успеху его первых двух синглов, которые попали в десятку Billboard Hot 100 и были проданы тиражом более двух миллионов загрузок каждый.

Третий студийный альбом Fall Out Boy Infinity on High (2007) дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200 и был продан тиражом 260 000 экземпляров в первую неделю, также он был сертифицирован RIAA как платиновый. Первый сингл с этого альбома «This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race» достиг второго места в топе Billboard Hot 100, а также попал в первую десятку чартов в таких странах как Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Второй сингл «Thnks fr th Mmrs» достиг 11-ой строчки в Billboard Hot 100 и был продан тиражом 2 400 000 загрузок. С альбома Infinity on High синглами также стали композиции «„The Take Over, the Breaks Over“» и «I’m Like a Lawyer with the Way I’m Always Trying to Get You Off (Me & You)».

Четвёртый студийный альбом группы Folie à Deux (2008) дебютировал под номером восемь в Billboard 200 и был продан тиражом 149 000 экземпляров в первую неделю, также он был сертифицирован RIAA как золотой. С этого альбома синглами были выбраны три песни, наиболее успешной из которых стала «I Don’t Care», достигшая 21-ой строчки в чарте Billboard Hot 100 и сертифицированная RIAA как платиновая.

В ноябре 2009 года Fall Out Boy выпустили сборник лучших хитов Believers Never Die — Greatest Hits и объявили о намерении уйти в бессрочный отпуск. Четыре года спустя группа выпустила сингл «My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)», тем самым объявив об окончании перерыва. Сингл достиг 13-ой строчки в чарте Billboard Hot 100 и впоследствии стал пятикратно платиновым.

Пятый студийный альбом Fall Out Boy Save Rock and Roll (2013) дебютировал под номером один в чарте Billboard 200 и был продан тиражом 154 000 копий в первую неделю. Позднее в этом же году был выпущен хардкор-панк мини-альбом PAX AM Days.

В сентябре 2014 года был выпущен сингл «Centuries», который достиг 10-ой строчки в чарте Billboard Hot 100 и получил четырёхкратно платиновую сертификацию от RIAA. Шестой студийный альбом American Beauty/American Psycho (2015) был продан тиражом 192 000 копий в первую неделю и стал третьим альбомом группы, достигшим первой строчки в чарте Billboard 200. В октябре 2015 года Fall Out Boy выпустили ремикс-альбом Make America Psycho Again, который является альбомом хип-хоп ремиксов различных рэп-исполнителей на последнюю пластинку American Beauty/American Psycho.

За свою карьеру Fall Out Boy продали более 7,5 миллионов копий альбомов по всему миру.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Ремиксовые альбомы

Микстейпы

Сборники

Синглы

Другие песни в чартах

Другие работы

Саундтреки 
Данный список составлен на основе информации с сайта IMDb.com

Видеография

Видеоклипы 
Данный список составлен на основе информации с сайтов Youtube.com, IMVDb.com и MTV.com

Фильмы

Примечания

Ссылки 
 

Fall Out Boy
Fall Out Boy